Erzeberg ist der Name von Bergen im Landkreis Kassel, Hessen:

 Erzeberg (Elbenberg) (392,8 m), zwischen Elbenberg (Naumburg) und Riede (Bad Emstal)
 Erzeberg (Sand) (436,7 m), bei Sand (Bad Emstal)

Siehe auch:
 Erzberg (Begriffsklärung)